Кня́зе-Волко́нское — село в Хабаровском районе Хабаровского края России. Административный центр Князе-Волконского сельского поселения.

Название 
Село названо в честь князя Михаила Сергеевича Волконского, участника Амурской экспедиции 1849—1855 гг.

В 1902 году крестьянам Тамбовской губернии разрешили переселиться в районы Дальнего Востока. Всего переселенцев было 288 человек. В 1903 году в село приехали Карпушкины, Барановы и другие переселенцы из Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, где были владения князей Волконских.

География 
Расположено на 30-м километре региональной автодороги  Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

По западной окраине села протекает река Сита. По южной окраине села протекает река Обор, впадая в Ситу.

Население

Инфраструктура 
Село Князе-Волконское состоит из собственно села и отдельно расположенных на его окраине жилых домов воинского гарнизона войсковой части 51460 (Князе-Волконское-1, также известно как «Млечник» по радиопозывному части). В гарнизоне базируется 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

В селе работает Дом культуры, гарнизонный Дом офицеров, почтовое отделение связи, средняя школа, врачебная амбулатория, пожарная часть, ряд продовольственных и промтоварных магазинов, кафе.

29 августа 2014 года в селе Князе-Волконское состоялось открытие нового детского сада «Мечта», рассчитанного на 110 мест.

Памятники 
В сквере возле здания администрации установлен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Из села до автовокзала г. Хабаровска ходит автобус прямого маршрута № 101,101п,118

Экономика 
Сельское хозяйство, животноводство, добыча полезных ископаемых (гравий) на расположенных возле села карьерах, лесозаготовки.

Достопримечательности 
К западу от села на берегу Ситы находится памятник природы местного значения — роща естественного происхождения.

В окрестностях села Князе-Волконское (вблизи села Благодатное) на месте бывшего гравийного карьера находится большое озеро искусственного происхождения Благодатное. Озеро является местом летнего и зимнего отдыха местных жителей и хабаровчан.

Известные жители 
 Никитенко, Николай Михайлович (1922—1978), Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик, его именем названа улица.

См. также 
 Анастасьевка (Хабаровский край)
 Таёжное (Хабаровский край)
 Как работает спутниковая связь. Фоторепортаж

Примечания 

Населённые пункты Хабаровского района
Населённые пункты, названные в честь людей